Села:
 Уткине — Луганська область, Алчевський район
 Уткине — Луганська область, Свердловський район